knezovi Zrinski, hrvatski velikaški rod
 Nikola Šubić Zrinski (1508. – 1566.), hrvatski ban od 1542. do 1566.
 Nikola Šubić Zrinski (opera)
 Nikola Zrinski (1620. – 1664.), hrvatski ban od 1647. do 1664.
 Petar Zrinski (1620. – 1671.), hrvatski ban od 1668. do 1671.
 Katarina Zrinski, žena Petra Zrinskog
 HŠK Zrinjski, nogometni klub iz Mostara
 Slapovi Zrinskih, (Zrinski chutes), u gornjem toku rijeke Kwilu, DR Kongo
 BSK Zrinski, (nogometni klub iz Nova Bukovica
 Carolus / Carlo Luigi Cergoly Serini (Zrinski) ili kraće Carolus L. Cergoly (1908. – 1987.), grof i autor iz Trsta
 Rudnik Zrinski srednjovjekovni rudnik srebra na Medvednici

Vidi i:
 Zrinjski